Робинсон (, устаревшее произношение: Робинзон) — фамилия.

 Известные носители:

А 
 Робинсон, Абрахам (1918—1974) — американский математик и педагог.
 Робинсон, Агнес Мэри Фрэнсис (1857—1944) — английская писательница, поэтесса, переводчик и литературный критик; старшая сестра Фрэнсис Мэйбл Робинсон.
 Робинсон, Александер (род. 1988) — коста-риканский футболист.
 Робинсон, Альберт (1947—1974) — американский боксёр.
 Робинсон, Андрей Николаевич (1917—1993) — советский и российский филолог, медиевист-славист.
 Робинсон, Арни (1948—2020) — американский прыгун в длину.
 Робинсон, Артур (1915—2004) — американский географ и картограф, историк картографии, педагог.
 Робинсон, Артур Наполеон Реймонд (1926—2014) — президент Тринидад и Тобаго.
 Робинсон, Асела (род. 1965) — мексиканская и английская актриса.

Б 
 Робинсон, Бампер (род. 1974) — американский киноактёр.
 Робинсон, Бенджамин Линкольн (1864—1935) — американский ботаник и миколог.
 Робинсон, Бетти (1911—1999) — американская бегунья, олимпийская чемпионка.
 Робинсон, Билл (1949—2020) — канадский баскетболист.
 Робинсон, Боурдмен (1876—1952) — канадско-американский художник, иллюстратор и карикатурист.
 Робинсон, Брукс (род. 1937) — американский бейсболист.
 Робинсон, Брюс (род. 1946) — британский кинорежиссёр, актёр и писатель, номинант на премию «Оскар».

В 
 Робинсон, Венди Ракель (род. 1967) — американская актриса.

Г 
 
 Робинсон, Генриетта Хаулэнд («Ведьма с Уолл-стрит», более известна под фамилией Грин; 1834—1916) — американская предпринимательница, самая богатая женщина в мире на 1916 год.
 Робинсон, Геркулес (1824—1897) — британский колониальный чиновник, тайный советник, пэр Великобритании и кавалер Большого Креста Ордена Святого Михаила и Святого Георгия.
 Робинсон, Гленн (род. 1973) — американский баскетболист.

Д 
 Робинсон, Давид Вениаминович (1930—1992) — советский механик-технолог, коллекционер, знаток и исследователь медальерного искусства, филателист.
 Робинсон, Даниэлла (род. 1989) — американская баскетболистка.
 Робинсон, Данкан (род. 1994) — американский баскетболист.
 Робинсон, Даррелл (род. 1963) — американский легкоатлет, спринтер.
 Робинсон, Джастин (род. 1995) — американский баскетболист.
 
 Робинсон, Джек (род. 1993) — английский футболист.
 Робинсон, Джеки (1919—1972) — американский бейсболист.
 Робинсон, Дженнифер (род. 1976) — канадская фигуристка-одиночница.
 Робинсон, Дженсис (род. 1950) — британская журналистка, винный критик, колумнист газеты Financial Times.
 Робинсон, Джеральд (род. 1989) — американский баскетболист.
 
 Робинсон, Джо (род. 1991) — австралийский фингерстайл-гитарист.
 Робинсон, Джоан (1903—1983) — английский экономист и общественная деятельница.
 
 Робинсон, Джонти (род. 1986) — южноафриканский хоккеист на траве.
 Робинсон, Джордж Фостер (1832—1907) — американский военный деятель, подполковник Армии США.
 Робинсон, Джордж Фредерик, 1-й маркиз Рипон (1827—1909) — британский политик, генерал-губернатор Индии.
 Робинсон, Джули Энн (род. 1945) — американский и британский режиссёр австралийского происхождения, номинант на премии BAFTA и «Золотой глобус».
 Робинсон, Джулия (1919—1985) — американский математик.
 Робинсон, Дуглас (1864—1937) — французский крикетчик, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.
 Робинсон, Дьюи (1898—1950) — американский характерный актёр театра и кино 1930-50-х годов.
 Робинсон, Дэвид (род. 1965) — американский баскетболист.
 Робинсон, Дэниэл (1898—1950) — американский философ.

З 
 Робинсон, Зулейка (род. 1977) — британская актриса.

К 
 Робинсон, Карл (род. 1976) — валлийский футболист и футбольный тренер.
 Робинсон, Кейси (1903—1976) — американский киносценарист.
 Робинсон, Келси (род. 1992) — американская волейболистка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира.
 Робинсон, Кен (1950—2020) — автор книг и международный советник по вопросам развития творческого мышления.
 Робинсон, Ким Стенли (род. 1952) — американский писатель-фантаст.
 Робинсон, Клинт (род. 1972) — австралийский гребец-байдарочник.
 Робинсон, Клиффорд (1966—2020) — американский баскетболист.
 Робинсон, Крейг (род. 1962) — американский баскетбольный тренер, старший брат первой леди Мишель Обамы.
 Робинсон, Кристал (род. 1974) — американская баскетболистка и тренер.
 Робинсон, Кристи (1902—1954) — ирландский футболист.
 Робинсон, Кристина (род. 1997) — американская актриса.
 Робинсон, Крэйг (род. 1971) — американский актёр и стендап-комик.
 Робинсон, Кэм (род. 1995) — игрок в американский футбол.

Л 
 Робинсон, Лев Максимович — историк философии, сын петербургского купца первой гильдии, совладельца кондитерской фабрики «Блигкен и Робинсон».
 Робинсон, Луциус (1791—1857) — губернатор штата Нью-Йорк.
 Робинсон, Лэрри (род. 1951) — канадский хоккеист.

М 
 Робинсон, Майлз (род. 1997) — американский футболист.
  (род. 1968) — американский политик, 35-й лейтенант-губернатор Северной Каролины.
 Робинсон, Мерилин (род. 1943) — американская писательница, лауреат Пулитцеровской премии.
 Робинсон, Минди (род. 1980) — американская актриса, телеведущая и фотомодель.
 Робинсон, Митчелл (род. 1998) — американский баскетболист.
 Робинсон, Михаил Андреевич (род. 1949) — учёный, специалист по истории российского славяноведения, доктор исторических наук.
 Робинсон, Мозес (1741—1813) — политический деятель штата Вермонт.
 
 Робинсон, Мэми (более известная под именем Мэми Смит; 1883—1946) — американская певица.
 Робинсон, Мэри (род. 1944) — президент Ирландии.

Н 
 Робинсон, Ник (род. 1995) — американский актёр.
 Робинсон, Нэйт (род. 1984) — американский баскетболист.

П 
 Робинсон, Питер (род. 1948) — североирландский политик-юнионист, лидер Демократической юнионистской партии.
 
 Робинсон, Портер (род. 1992) — американский электронный музыкант, диджей и продюсер.

Р 
 Робинсон, Рамил (род. 1964) — американский баскетболист.
 Робинсон, Рафаэль (1911—1995) — американский математик, внёсший большой вклад в развитие математической логики.
 Робинсон, Робби (род. 1946) — американский спортсмен, культурист.
 
 Робинсон, Росс (род. 1967) — американский музыкальный продюсер.
 
 Робинсон, Рэймонд (1910—1985) — житель американского штата Пенсильвания, сильно изуродованный в детстве в результате электротравмы.

С 
 Робинсон, Свенн (род. 1952) — канадский политик и гомосексуальный активист.
 Робинсон, Сидней (1877—1959) — английский легкоатлет.
 Робинсон, Сильвия (1936—2011) — американская певица, музыкант, музыкальный продюсер и исполнительный директор студии звукозаписи.
 Робинсон, Синтия (1944—2015) — американская певица и музыкант.
 Робинсон, Скотт (род. 1992) — шотландский футболист.
 Робинсон, Смоки (род. 1940) — американский продюсер и автор-исполнитель.
 Робинсон, Спайдер (род. 1948) — американский писатель.
 Робинсон, Стив (род. 1968) — британский боксёр-профессионал.
 Робинсон, Стивен Керн (род. 1955) — американский астронавт.
 Робинсон, Стэнли (1988—2020) — американский баскетболист.

Т 
 Робинсон, Теодор (1852—1896) — американский художник.
 Робинсон, Тереза Альбертина Луиза (1797—1870) — немецкая и американская писательница и переводчица.
 
 Томми Робинсон (настоящее имя Стивен Кристофер Яксли-Леннон; род. 1982) — британский активист и политик.
 Робинсон, Тони (род. 1946) — британский актёр, комик, телеведущий, историк-любитель.
 Робинсон, Трак (род. 1951) — американский баскетболист.

У

Ф 
 Робинсон, Фил Олден (род. 1950) — американский режиссёр, сценарист и продюсер.
 Робинсон, Фиона (род. 1969) — австралийская баскетболистка и гандболистка.
 Робинсон, Флинн (1941—2013) — американский баскетболист.
 
 
 Робинсон, Фрэнкс (1886—1949) — ирландский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Робинсон, Фрэнсис Мэйбл (1858—1954) — английская писательница; младшая сестра Мэри Робинсон.

Х 
 Робинсон, Харольд Эрнест (1932—2020) — американский ботаник, биолог.
 Робинсон, Хьюбер (Хануматпрешака Свами; род. 1948) — американский вайшнавский гуру.

Ч 
  (1870—1937) — английский художник-иллюстратор, брат художников Томаса и Уильяма Робинсонов.

Ш 
 Робинсон, Шейн (род. 1986) — американский бейсболист.

Э 
 
 
 Робинсон, Эдди (род. 1976) — американский баскетболист.
 Робинсон, Элис (род. 2001) — новозеландская горнолыжница.
 Робинсон, Эмма (род. 1971) — канадская гребчиха.
 
 Робинсон, Эндрю (род. 1942) — американский актёр и режиссёр.
 Робинсон, Энн (род. 1929) — американская актриса.
 Робинсон, Энн Джозефин (род. 1944) — британская актриса и телеведущая.
 
 Робинсон, Эрик (1878—?) — британский ватерполист.
 Робинсон, Эрик (род. 1995) — американский хоккеист.
 Робинсон, Эшли (род. 1982) — американская баскетболистка.

Я 
 Робинсон, Яков (1889—1977) — литовский юрист, специалист по международному праву, публицист.

Двойные фамилии 
 Аддай-Робинсон, Синтия (род. 1985) — американская телевизионная актриса.
 Робинсон-Пит, Холли (род. 1964) — американская актриса, певица и телеведущая.

Другое 
 Робинсон — крупный ударный кратер в области северо-западного побережья Моря Холода на видимой стороне Луны.

См. также 
 Робинзонада — разновидность сюжета художественных произведений, в которых рассказывается о приключениях людей (т. н. робинзонов), оказавшихся на необитаемом острове или планете без связи с цивилизацией и без возможности (бесконечной по ожиданиям или временной) вернуться к цивилизации. В истории известны и реальные робинзоны (жившие на необитаемых островах).
 Космическая робинзонада — разновидность сюжета произведений космической фантастики (см. тж. фантастика, научная фантастика), герои которых оказываются робинзонами на необитаемых планетах (или астероидах).
 Робинзон Крузо (значения)
 В гости к Робинсонам — компьютерный анимационный комедийный фильм Стивена Дж. Андерсона, производства компании Walt Disney Animation Studios.
 Убийство семьи Робинсон — массовое убийство, произошедшее в Детройте в штате Мичиган, оставшееся нераскрытым.
 Ле-Плесси-Робинсон — город и коммуна во Франции, в регионе Иль-де-Франс департамента О-де-Сен.
 Robinson Helicopter — американская компания, крупнейший мировой производитель гражданских вертолётов.
 Robinson R22
 Robinson R44
 Robinson R66
 Robinson Club — немецкая туристическая компания.